Cor — em inglês color
 Colors (álbum) — álbum de estúdio da banda estadunidense "Between the Buried and Me"
 Colors (álbum de Beck) — álbum de estúdio de Beck
 Colors (revista) — revista brasileira de moda, design e entretenimento
 Colors (EP) — EP lançado em 2015 pelo grupo sul-coreano miss A
 Colors (filme) — filme estadunidense de crime e drama de 1988

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música